Бызово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бызово — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Бызово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Бызово — село в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Бызово — село в Упоровском районе Тюменской области.
 Бызово — деревня в Заводском районе города Новокузнецка Кемеровской области.